Brimsdown Rovers FC era um clube de futebol da Inglaterra baseado em Brimsdown, no bairro londrino de Enfield (bairro de Londres). Eles jogaram os seus jogos em casa no estádio Goldsdown Road.
Elas foram fundados em 1947. Em 2010 se fundiu com o FC Enfield 1893, com o novo clube, mantendo o nome Enfield.

Jogadores famosos

Brimsdown Rovers FC era famosa por David Beckham ter jogado em equipes de sua juventude. Ele se juntou Brimsdown Rovers em 14 anos de idade, e jogou no time juvenil por dois anos, tornando-se Sub-15 Jogador do Ano em 1990. Seis do lado passou a tocar profissionalmente, inclusive Micah Hyde, que jogou na Premier League com o Watford, e Brissett Jason e Kirby Ryan , que se juntaram Arsenal. David Beckham apresentou recordações para o clube, incluindo uma camisa com seu nome e original Número plantel de 28, que mais tarde foi roubada da sede do clube.

História

Brimsdown Rovers foi formada em 1947 por uma série de Geordies na sequência de uma fusão com um clube chamado Durham Rovers. 

As cores do clube sempre foram o branco e listras pretas do Newcastle United , enquanto nos primeiros dias da alteração da sua faixa viu o e-branco de listras vermelhas Sunderland em uso, para manter todos felizes. Tal como acontece com o Newcastle United, seu mascote também tem sido sempre uma pega. 

Jogando nos campos de jogos local, o clube entrou na Enfield Futebol Aliança e na primeira temporada, foram os vencedores conjunta de Divisão. O clube foi vice-campeão na primeira divisão para as próximas duas temporadas e ganhou a Taça da Liga em 1948-49 . 

Em 1950 o clube se juntou ao Norte Suburban campeonato, ganhando de novo a Division One em sua primeira temporada. Nos próximos 25 temporadas, o clube ganhou a Premier Division em seis ocasiões, o mais nunca por qualquer clube, e desde o fim da Liga, o Escudo Campeonato tem pendurado na parede Brimsdown Rovers "clubhouse. 

Em reconhecimento do passado do clube e em uma tentativa de contribuir para o futebol júnior na área, Brimsdown Rovers ainda mantém laços estreitos com o Futebol Enfield Aliança. A Liga utilizar as instalações do clube para todos os seus Liga e reuniões do Comité, bem como eventos de angariação de fundos e seu estágio taça nacional semi-finais e finais para o chão a cada temporada. 

Em 1956, o clube recebeu uma oferta de 11,5 hectares (47.000 m 2) site, então, que ainda é sua casa, mas que foi ampliado com a aquisição em 1993 do adjacente Johnson Matthey chão. Um clube de tijolos foi construída em 1958, permitindo ao clube a doar seu prédio de madeira existente para um grupo de escuteiros locais, que ainda está em uso. 

Desde então, o clube sofreu uma série de extensões e melhorias feitas, inclusive de instalações separadas vestiário em 1964. 

Os jogadores desse período inicial foram também responsáveis pela colocação da tabela de críquete e compartilhados no chão com o clube de críquete e isso era típico do empenho demonstrado pelos jogadores da época. Existem hoje, inevitavelmente, apenas um punhado de sobreviventes do clube original duas equipes, e algumas delas ainda usam os equipamentos sociais em uma base regular. 

O clube se juntou ao London Spartan do campeonato em 1976 e ganhou Reserve (Intermediário) II Divisão B em sua primeira temporada, foi vice-up na Division One na temporada seguinte, venceu a Divisão em 1982 e ganhou a promoção para a Divisão de Seniores.

Clubes de futebol extintos da Inglaterra
Clubes de futebol fundados em 1947
Clubes de futebol extintos em 2010